Tlingit (volk), een indiaans volk in Noordwest-Noord-Amerika
 Tlingit (taal), de taal van dat volk